Фрас () — словенская фамилия. Известные носители:

 Фрас, Дамьян (род. 1973) — словенский прыгун с трамплина.
 Фрас, Милан (род. 1960) — словенский музыкант, фронтмен группы Laibach.